Mechelen kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Maasmechelen, kommun, Flandern, Provincie Limburg, 
 Mechelen, ort och kommun,

Nederländerna 

 Megchelen, ort, Gelderland, Oude IJsselstreek, 
 Mechelen (ort i Nederländerna), Limburg, Gulpen-Wittem, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar